Николай Васильевич Тарасов — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.

Биография 
Родился в 1923 году в Кончанском. Член КПСС.

С 1941 года — на военной службе, общественной и политической работе. В 1941—1977 гг. — курсант 2-го Ленинградского артиллерийского училища (1942), участник Великой Отечественной войны в составе войск Брянского, Воронежского, Сталинградского, Южного, Степного и 2-го Украинского фронтов курсант Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского, командир дивизиона, начальник штаба части, полигона, командир 10-й ракетной дивизии, курсант курсов усовершенствования руководящего состава при Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского, заместитель начальника оперативного управления Главного штаба РВСН.

Делегат XXIII съезда КПСС.

Умер в Москве в 1977 году.

Ссылки 
 Энциклопедия РВСН на сайте Министерства обороны

Генерал-майоры (СССР)
Делегаты XXIII съезда КПСС